ADIF oder Adif steht als Abkürzung für:

 Amateur Data Interchange Format, ein Dateiformat für den Austausch von Logbüchern im Amateurfunkdienst
 Audio Data Interchange Format, ein Dateiformat für den Austausch des Advanced-Audio-Coding-Verfahrens (AAC), siehe Advanced Audio Coding
 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, eine spanische Körperschaft des öffentlichen Rechtes, die Schienennetz und Bahnhöfe betreibt
 Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ein Tochterunternehmen von Ferrocarriles Argentinos

Siehe auch:

 DIF – ähnliche Aussprache oder Schreibung

ADIF